Umido – relativo alla presenza di acqua

Altro
 Umido – In cucina: metodo di cottura di cibi
 Umido  – Nella gestione dei rifiuti: la parte organica dei rifiuti solidi urbani
 Umido  – Film pornografico diretto da Arduino Sacco nel 1989